Belden kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Belden (Californië)
Belden (Nebraska)